The Idol (1966), een Britse film geregisseerd door Daniel Petrie
Ya tayr el tayer, een Palestijnse film uit 2015 onder regie van Hany Abu-Assad